Das Bank of Communication Shanghai Masters 2012 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2012/13, das vom 17. bis 23. September 2012 in der Shanghai Grand Stage in Shanghai ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war Mark Selby, der allerdings schon in der ersten Runde mit 1:5 gegen Jamie Cope ausschied.

Im Finale gegen Judd Trump gelang John Higgins im sechsten Frame das 91. offizielle Maximum Break. Es war das dritte 147er-Break in dieser Saison und das insgesamt sechste von John Higgins sowie das dritte, das Michaela Tabb als Schiedsrichterin begleitete. Anschließend konnte sich der Schotte mit einem knappen 10:9-Erfolg auch den Turniersieg sichern, obwohl er bereits mit 2:7 zurückgelegen hatte.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihre erste Partie verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 17. und 18. September 2012 in Shanghai statt.

|}

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 24. bis zum 27. Juli 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde 

1 in der Wildcard-Runde erzielt

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 Shanghai Masters 2012 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.
 World Snooker Shanghai Masters 2012 FINAL – game 6 Higgins's AMAZING 147 break auf YouTube.

2012
Snookerveranstaltung 2012